Niaqoq bezeichnet:
 Niaqoq (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 NIaqoq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Niaqoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Niaqoq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland